43-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 10 ноября 2018 по 14 апреля 2019 в два этапа: групповой этап с 10 ноября 2018 по 24 марта 2019 и этап плей-офф с 13 по 14 апреля 2019.

В чемпионате принимали участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Team Retornaz» (скип Жоэль Реторна), победившая в финале команду «Trentino Cembra» (скип Амос Мозанер). Бронзовые медали завоевала команда «Cembra 88 (Rizzolli)» (скип Luca Rizzolli).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2019.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

«1-я команда против 2-й». 13 апреля, 10:00

«3-я команда против 4-й». 13 апреля, 14:30

Полуфинал. 13 апреля, 19:30

Матч за 3-е место. 14 апреля, 09:30

Финал. 14 апреля, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар 2019

2018 год в кёрлинге
Спорт в Италии в 2018 году
Спорт в Италии в 2019 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди мужчин